Рали има више значења:
 Рали
 Округ Рали (Западна Вирџинија)
 Рали (Флорида)
 Рали (Северна Дакота)
 Рали (Илиноис)
 Рали (Мисисипи)